Greenbush (Maine) ;
 Greenbush (Minnesota) ;
 Greenbush (Virginie) ;
 Greenbush (Wisconsin) ;
 East Greenbush (New York) ;
 North Greenbush (New York) ;

Homonymie de localités aux États-Unis